Baliani ist der Familienname folgender Personen:

 Fortunato Baliani (* 1974), italienischer Radrennfahrer
 Giovanni Battista Baliani (1582–1666), italienischer Physiker